Das letzte Einhorn ist der Titel von:

 Das letzte Einhorn (Roman), Roman aus dem Jahr 1968
 Das letzte Einhorn (Zeichentrickfilm) aus dem Jahr 1982
 Das letzte Einhorn (Album), Soundtrackalbum von 1982 der Band America zum Film

Das letzte Einhorn ist der Künstlername von:

 Michael Robert Rhein (* 1964), Sänger der deutschen Band „In Extremo“